Пара Трет Конрад Хьюи / Доминик Инглот — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионы — британцы Колин Флеминг и Росс Хатчинс — уступили в четвертьфинале.

Посев 

  Колин Флеминг /  Росс Хатчинс (Четвертьфинал)
  Скотт Липски /  Раджив Рам (Четвертьфинал)

<li>  Джеймс Серретани /  Адиль Шамасдин ''(Первый раунд)
<li>  Трет Конрад Хьюи /  Доминик Инглот (Титул)

Ход турнира

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2012